Okręty  o nazwie "Androscoggin":
Pierwszy USS "Androscoggin" (AOG-24) był tankowcem, który został przemianowany na "Sheepscot" przed wodowaniem.
Drugi USRC "Androscoggin"
Trzeci USCGC "Androscoggin" (WHEC-68) był kutrem typu Owasco. Był w służbie w latach 1946-1973.

Androscoggin